George Passmore est un nom pouvant désigner:

 (1852-1935), joueur anglais de cricket
 (1889-1952), joueur américain de crosse
George Passmore (né en 1942), artiste plasticien britannique

Voir aussi

Passmore, George